Giovanni il Buono – vescovo di Genova e di Milano (VII secolo)
Giovanni II – re di Francia detto Giovanni il Buono (1319-1364)